Oakwood kan syfta på följande platser:

Australien 

 Oakwood, New South Wales, ort, Inverell,

USA 

 Oakwood, Georgia, Hall County, ort, 
 Oakwood, Georgia, Newton County, ort, 
 Oakwood, Missouri, ort, Clay County, 
 Oakwood, Ohio, Montgomery County, ort, 
 Oakwood, Texas, ort, Leon County, 
 Oakwood, Illinois, ort, Vermilion County, 
 Oakwood, Ohio, Cuyahoga County, ort, 
 Oakwood, Ohio, Paulding County, ort, 
 Oakwood, Pennsylvania, ort, Lawrence County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar